Зеленцовское сельское поселение — сельское поселение в составе Никольского района Вологодской области.
Центр — деревня Зеленцово.

История 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку существовали сельсоветы:
 Зеленцовский (ОКАТО 19 234 824) — 12 населённых пунктов, центр — деревня Зеленцово,
 Милофановский (ОКАТО 19 234 840) — 14 населённых пунктов, центр — деревня Милофаново.

В 2000 году была упразднена деревня Косая Зеленцовского сельсовета.

1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» образованы Зеленцовское и Милофановское сельские поселения, в состав которых вошли одноимённые сельсоветы.

1 апреля 2013 года Зеленцовское и Милофановское сельские поселения были объединены в Зеленцовское сельское поселение.

География 
Расположено на севере района. Граничит:
 на юге с Вахневским сельским поселением,
 на востоке с Аргуновским сельским поселением,
 на северо-востоке и севере с Городецким сельским поселением Кичменгско-Городецкого района,
 на западе с Логдузским и Подболотным сельскими поселениями Бабушкинского района.

Население 
По данным переписи 2010 года население Зеленцовского сельского поселения составляло 742 человека, Милофановского — 524 человека, оценка на 1 января 2012 года — 721 человек и 510 человек соответственно.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 24 сельских населённых пункта — 23 деревни и 1 посёлок.

Упразднённые  населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Никольского района Вологодской области
Сельские поселения Вологодской области